Магрибский Кубок Чемпионов 1974 года — 5-й розыгрыш клубного футбольного турнира Северной Африки. Турнир прошёл в январе 1974 года в городе Алжир, в нём приняли участие 4 африканских клуба. Победителем впервые стал тунисский клуб Клуб Африкэн.

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Магрибский Кубок Чемпионов 1974 на RSSSF
 Кубок Чемпионов 1974 на WildStat

Примечания 

1974
Футбол в Африке в 1974 году
Январь 1974 года
Спорт в Алжире в 1974 году
Международные соревнования по футболу в Алжире
Международные спортивные соревнования в Алжире (Алжир)